Miejscowości w USA:
 Taloga – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Dewey
Gminy w USA:
 Taloga (ang. Taloga Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Morton